

Moda
 Gattinoni – casa di moda italiana

Persone
 Andrea Gattinoni – attore italiano di teatro, cinema e televisione
 Fernanda Gattinoni – stilista italiana
 Mauro Gattinoni – politico e manager italiano